Every Move You Make: The Studio Recordings è un box-set/raccolta del gruppo musicale britannico The Police pubblicato il 16 novembre 2018 dalle etichette Polydor e A&M Records.

Descrizione 
Il box-set uscito in edizione limitata comprende i cinque album in studio dei Police più un sesto disco di B-sides intitolato Flexible Strategies che include brani non presenti negli album in studio. Il cofanetto è uscito nel novembre 2018 in formato LP e nel novembre 2019 è stato ripubblicato in formato CD.

Contenuto 
Outlandos d'Amour (1978)
Reggatta de Blanc (1979)
Zenyattà Mondatta (1980)
Ghost in the Machine (1981)
Synchronicity (1983)
Flexible Strategies (2018)

Tracce Flexible Strategies 
I brani di questo disco sono B-sides registrati nel periodo 1978-1983 e non sono reperibili in altri album dei Police e include un raro remix di Truth Hits Everybody.

Dead End Job (1978)
Landlord (1979)
Visions Of The Night (1979)
Friends (1980)
A Sermon (1980)
Shambelle (1981)
Flexible Strategies (1981)
Low Life (1981)
Murder By Numbers (1983)
Truth Hits Everybody (Remix) (1983)
Someone To Talk To (1983)
Once Upon A Daydream (1983)